∅ – zbiór pusty
 ∅ – morfem zerowy

Zobacz też 
 Φ – litera alfabetu greckiego
 ø – litera alfabetu łacińskiego
 ⌀ – średnica